Enrique LXXII, Príncipe de Reuss de Lobenstein y Ebersdorf (27 de marzo de 1797 - 17 de febrero de 1853) fue el príncipe reinante de Reuss-Lobenstein desde el 7 de mayo de 1824 hasta su abdicación el 1 de octubre de 1848. A su vez, fue príncipe de Reuss-Ebersdorf entre 1822 y 1848.

A diferencia de la mayoría de monarquías europeas, su elevado número nominal no indica que fuera precedido por setenta y un previos gobernantes también con el nombre de Enrique. Por tradición, todos los miembros varones de la Casa de Reuss son nombrados Enrique, y son numerados por orden de nacimiento dentro de la familia en general. En el Principado de Reuss (línea menor), el sistema de numeración empieza de nuevo al principio de cada siglo. Por ende, el elevado número de Enrique LXXII está relacionado con haber nacido muy al final del siglo XVIII.

Enrique LXXII abdicó en 1848, debido al malestar civil en conexión con las revoluciones que se extendieron por toda Alemania y también el resto de Europa ese año. El último de su rama de la familia, su principado pasó al Príncipe de Reuss-Schleiz, unificando los territorios de Reuss (línea menor).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 The Fürst on a coin

Príncipes de Reuss